

Sigle
John McCain

Aziende 
 JMC Air – compagnia aerea britannica

Codici 
 JMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sausalito Marin Cty (Stati Uniti)
 jmc – codice ISO 639-3 della lingua machame